Oldham Athletic AFC (celým názvem: Oldham Athletic Association Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Oldham v metropolitním hrabství Greater Manchester. Založen byl v roce 1895 pod názvem Pine Villa FC. Od sezóny 2018/19 hraje ve čtvrté nejvyšší anglické soutěži EFL League Two.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Boundary Park s kapacitou 13 512 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1895 – Pine Villa FC (Pine Villa Football Club)
 1899 – Oldham Athletic AFC (Oldham Athletic Association Football Club)

Získané trofeje 
 Lancashire Senior Cup ( 3× )
 1907/08, 1966/67, 2005/06

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 Semifinále: 1912/13, 1989/90, 1993/94
 EFL Cup
 Finále: 1989/90
 EFL Trophy
 Finále (Sever): 2004/05, 2011/12

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1904–1905: Lancashire Combination (Division Two)
 1905–1907: Lancashire Combination (Division One)
 1907–1910: Football League Second Division
 1910–1923: Football League First Division
 1923–1935: Football League Second Division
 1935–1953: Football League Third Division North
 1953–1954: Football League Second Division
 1954–1958: Football League Third Division North
 1958–1963: Football League Fourth Division
 1963–1969: Football League Third Division
 1969–1971: Football League Fourth Division
 1971–1974: Football League Third Division
 1974–1991: Football League Second Division
 1991–1992: Football League First Division
 1992–1994: Premier League
 1994–1997: Football League First Division
 1997–2004: Football League Second Division
 2004–2016: Football League One
 2016–2018: English Football League One
 2018– : English Football League Two

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1895
Oldham